El término Vía Parque puede referirse a distintos usos:

:
 La Vía Parque Isla de Salamanca, un área protegida en Colombia.

:
 La Vía Parque, en Alicante, la segunda circunvalación urbana de la ciudad.
 La Vía Parque, entre Alicante y Elche, carretera de doble vía con espacios verdes que une ambas ciudades.
 La Vía Parque del Litoral, una carretera en Castellón.
 La Vía Parque Norte de Valencia, un proyecto de autovía en Valencia